Премьер-лига Лаоса () — высший футбольный турнир Лаоса. Разыгрываемый 12-ю клубами. Проходит по системе весна-осень. После каждого сезона клуб, занявший последнее место, переводятся в первый дивизион.

Система чемпионата 
В течение сезона, который проходит ежегодно с января по июль, двенадцать клубов в чемпионате проводят между собой матчи, дома и на выезде.

Клубы

Чемпионы 

 1990: Армия Лаоса
 1991: Армия Лаоса
 1992: Армия Лаоса
 1993: Саваннакхет / Армия Лаоса
 1994: Армия Лаоса
 1995: Паксе / Эдьюкейшн Тим
 1996: Армия Лаоса
 1997: Сайнябули / Армия Лаоса
 1998: Кхаммуан Провинс Тим (?)
 1999: Нет данных
 2000: Муниципалитет Вьентьян (национальные игры)
 2001: Банк Лаоса

 2002: Йота
 2003: Йота
 2004: Йота
 2005: Вьентьян
 2006: Вьентьян
 2007: Лаосско-американский колледж
 2008: Армия Лаоса
 2009: Чемпионат не проводился
 2010: Банк Лаоса
 2011: Йота
 2012: Полиция Лаоса
 2013: SHB Тямпасак
 2014: Хоангань Аттапы

Достижения клубов

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Сборная Лаоса по футболу
 Кубок президента АФК

Ссылки 
 Официальный сайт АФК 
 Статистика на weltfussballarchiv.com  

Лаос